Union List of Artist Names (ULAN) - database voor kunst, beheerd door het Getty Vocabulary Program
 Ulan (wielerploeg)
 ASCOD Ulan, een Oostenrijkse tank